Reprezentacja Słowenii w piłce ręcznej mężczyzn (słoweń. Slovenska moška rokometna reprezentanca) – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Słowenii. Przez pierwszą dekadę istnienia pozostawała ona w cieniu dwóch innych pojugosłowiańskich reprezentacji (Chorwacji i Serbii), będąc europejskim "średniakiem". W 2004 będąc gospodarzem finałów Mistrzostw Europy, Słoweńcy osiągnęli swój pierwszy sukces w postaci srebrnego medalu. Od 2013 reprezentacja zajmuje czołowe miejsca podczas międzynarodowych turniejów, a w 2017 zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata 2017.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Kadra na Euro 2016

Zobacz też 
 Reprezentacja Jugosławii w piłce ręcznej mężczyzn

Przypisy